Legg Mason Tennis Classic 2009 - профессиональный теннисный турнир, в 41-й раз проводившийся в Вашингтоне, США на хардовых кортах. 

Турнир имеет категорию ATP 500 и входит в цикл турниров US Open Series. Лидером соревнования на турнир приехал Сэм Куэрри.

Соревнования были проведены с 1 по 9 августа 2009 года.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Хуан Мартин дель Потро
 Парный турнир —  Марк Жикель /  Роберт Линстедт.

US Open Series 

К третьей соревновательной неделе борьба за бонусные призовые выглядела следующим образом:

* - Золотым цветом выделены участники турнира.1 - Количество турниров серии, в которых данный участник достиг четвертьфинала и выше (ATP 250/500) или 1/8 финала и выше (ATP 1000)

Соревнования

Одиночный турнир 

 Хуан Мартин дель Потро обыграл  Энди Роддика со счётом 3–6, 7–5, 7–6(6).
 дель Потро выигрывает свой второй титул в том сезоне..
 Роддик четвёртый раз в сезоне в финале. В третий раз он проигрывает этот матч.

Парный турнир 

 Мартин Дамм /  Роберт Линдстедт обыграли  Мариуша Фирстенберга /  Марцина Матковски со счётом 7–5, 7–6(3).
 Дуэт Линдстедт / Дамм выигрывает третий турнир в году.
 Польский дуэт во второй раз в сезоне в финале и впервые проигрывает его.

См. также 
 Legg Mason Tennis Classic
 Мировой Тур ATP 2009 года
 серия ATP 500
 US Open Series 2009

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

США
Теннис
Август 2009 года
2009
Вашингтон